Смолій — українське прізвище.

 Андрій Смолій (*1991) — український громадський діяч, політичний експерт, юрист-міжнародник. Син Валерія Смолія.
 Смолій Валерій Андрійович (*1950) — український історик.
 Смолій Іван (1915—1984) — письменник і журналіст.
 Смолій Яків Васильович (*1961) — український банкір.
 Смолій Іван Ілліч (*1938) — актор, народний артист України (2004).

Див. також 
 Смалій
 Шмалій
Українські прізвища